Francisco Pestana (Madeira, 1951) é um actor português.

Televisão 
 Participação especial,Luís Rodrigues, em Rainha das Flores,SIC 2016
 Participação especial em Coração d'Ouro, SIC 2015
 Participação especial em Rosa Fogo, SIC 2011
 Participação especial em Laços de Sangue, SIC 2011
 Participação especial em A Família Mata, SIC 2011
 Participação especial, Hélder em Cidade Despida, RTP 2011
 Participação especial, Técnico de Alarmes em A Minha Família, RTP 2009
 Participação especial, Padre Isidoro em Liberdade 21, RTP 2009
 Elenco principal, Francisco em Campeões e Detectives, TVI 2008-2009
 Elenco principal, Presidente da Câmara dos Deputados em O Dia do Regicídio, RTP 2008
 Elenco adicional, Pedro em Conta-me como Foi, RTP 2007-2008
 Elenco principal, Jeremias em Ilha das Cores, RTP 2007
 Participação especial, Dr. Silveira em O Bando dos Quatro, TVI 2006
 Participação especial, Freitas em Camilo em Sarilhos, SIC 2006
 Elenco principal, Juiz Inácio José em  Bocage, RTP 2006
 Participação especial, Aristides em O Clube das Chaves, TVI 2005
 Participação especial, Passageiro do Navio em Maré Alta, SIC 2004-2005
 Elenco principal, Engenheiro em A Ferreirinha, RTP 2004
 Participação especial, Carlos Botelho em Inspector Max, TVI 2004
 Elenco principal em Bons Vizinhos, TVI 2002
 Participação especial, Heinz Fritz em A Minha Sogra é uma Bruxa, RTP 2002
 Participação especial em Segredo de Justiça, RTP 2001
 Participação especial em Querido Professor, SIC 2001
 Elenco principal, Carlos António em Cuidado com as Aparências, SIC 2000-2002
 Participação especial em  Médico de Família, SIC 2000
 Protagonista, Óscar Oliveira em Clube dos Campeões, SIC 1999-2000
 Participação especial em Todo o Tempo do Mundo, TVI 1999
 Participação especial, Pedro em Jornalistas, SIC 1999
 Elenco principal, Lopes Pires em A Hora da Liberdade, SIC 1999
 Participação especial, Augusto/Filho de Inácio em Esquadra de Polícia, RTP 1999
 Elenco principal em Solteiros, RTP 1998
 Participação especial em As Aventuras do Camilo, SIC 1997
 Participação especial em Sim, Sr. Ministro, TVI 1996
 Participação especial, Alberto em Pensão Estrela, SIC 1996
 Participação especial, Bráulio em Os Imparáveis, RTP 1996
 Elenco principal, Vários papéis em Isto é o Agildo, RTP 1995
 Participação especial, Almerindo em Nico D'Obra, RTP 1994
 Participação especial, Adriano em Sozinhos em Casa, RTP 1994
 Elenco principal em Cobardias, RTP 1987
 Elenco principal, Pinguim em Zarabadim, RTP 1985

Cinema 
 Gerente do Banco em Pulsação Zero - 2002
 Morais em Adão e Eva - 1995
 Félix em Um Chapéu de Palha de Itália - 1989
 Oficial em Balada da Praia dos Cães - 1987
 Lucas em Kilas, o Mau da Fita - 1981

Atores da Madeira
Nascidos em 1951
Naturais da Madeira